Лос Инглесес има више значења:

 Лос Инглесес (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Инглесес, Асерадеро (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику